

Geografia
 Gallipoli – polis greca della Sicilia oggi non più identificabile, nota anche come "Callipoli" o "Kallipolis".
 Gallipoli – comune italiano in provincia di Lecce
 Gallipoli (esonimo di Gelibolu, anticamente Callipoli) – città della Turchia sullo stretto dei Dardanelli
 Gallipolis – città dell'Ohio, Stati Uniti

Diocesi
 Diocesi di Nardò-Gallipoli – diocesi risultante dell'unione delle diocesi di Nardò e di Gallipoli
 Callipoli – sede titolare della Chiesa cattolica, a Gallipoli (Turchia), antica sede vescovile

Altro
 ASD Gallipoli Football 1909 – società calcistica italiana
 Gallipoli – album dei Beirut del 2019
 Gli anni spezzati (Gallipoli) – film del 1981 diretto da Peter Weir
 Callipoli – figlio di Alcatoo

Pagine correlate 
Callipolis